

Geografia
 Porlock – località dell'Ontario (Canada)
 Porlock – località del Somerset (Regno Unito)

Letteratura
 Martin Porlock – pseudonimo dello scrittore Philip MacDonald (1900-1980)
 Porlock – creatura immaginaria della saga di Harry Potter
 Porlock – personaggio del romanzo di Arthur Conan Doyle La valle della paura (1915)